Motygino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Motygino (Krasnojarsk), Siedlung städtischen Typs und Rajonverwaltungszentrum in der Region Krasnojarsk
 Motygino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Motygino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow